Nakasato ist der Familienname folgender Personen:

 Toshinobu Nakasato (* 1937), japanischer Politiker
 Yū Nakasato (* 1994), japanische Fußballspielerin